Heinrich Maier kan syfta på bland andra:

* Heinrich Maier (1867–1933), tysk filosof
 Heinrich Maier (1908–1945), österrikisk präst och motståndsman

Se även 

 Heinrich Meier
 Heinrich Meyer